Ernest Guiraud (Nova Orleans, 1837 - París, 1892), compositor francès 
 Raimond Guiraud (Tolosa de Llenguadoc, 1929 - Marçac de Tarn, 2013), escriptor occità de novel·la negra
 Sant Guiraud  o Saint-Guiraud , municipi francès al departament de l'Erau (regió de Llenguadoc-Rosselló)